Zenyatta Mondatta — третій студійний альбом (довгограюча платівка) англійського гурту «The Police», виданий у 1980 році.

Список композицій

Склад 
 Стінг - бас-гітара, вокал
 Енді Саммерс - гітара 
 Стюарт Коупленд - ударні

Примітки 

Альбоми The Police
Альбоми A&M Records
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1980